Schachengraben ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Schachengraben (Ehebach), rechter Zufluss des Ehebach (Aisch) bei Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schachengraben (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbach (Aisch) nach Obernesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schachengraben (Reitengraben), rechter Zufluss des Reitengraben (Inn) bei Schachen, Markt Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Schachengraben (Strümpfelbach), rechter Zufluss des Strümpfelbachs (zum Haldengraben, zur Rems bei Endersbach) bei Schanbach, Gemeinde Aichwald, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

eines Ortes:
 Schachengraben (Gemeinde Pöllauberg), Zerstreutes Haus der Gemeinde Pöllauberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark